Bob Murawski (* 1964, Detroit), un éditeur de film américain
 Maciej Murawski (* 1974, Zielona Góra), joueur polonais de football
  (* 1974, Poznań), un altiste, enseignant, et journaliste polonais
 Rafał Murawski (* 1981, Malbork), joueur polonais de football
  (* 1949, Poznań), un mathématicien, logicien, philosophe, et théologien polonais
  (* 1956, Agawam), un musicien américain

 , née Merta (* 1976, Duszniki-Zdrój), une joueuse de volleyball polonais
  (* 1959, Chełmno), un pianiste polonaise, et professeur d'arts de musique

Patronyme polonais